Жи́га Шко́флек (; род. 22 июля 1994, ) — словенский футболист, вингер клуба «».

Биография 
Воспитанник словенского . За свой родной клуб сыграл 48 матчей во второй по значимости лиге Словении, где забил 14 мячей.

Большую часть карьеры провёл в Словении (выступал также за «Алюминий», с которым он вышел в высший дивизион, и «Рудар»), лишь непродолжительное время выступал в составе польской «Стали».

23 августа 2019 года Шкофлек подписал контракт с российским клубом «Оренбург». Дебютировал в премьер-лиге 25 августа в матче против тульского «Арсенала», выйдя в стартовом составе и отдав голевую передачу на Деспотовича.

21 января 2021 года подписал контракт с московским «Торпедо», рассчитанный на 2,5 года.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Алюминий»
 Серебряный призёр Второй лиги Словении (2): ,

Примечания 

Футболисты Словении
Игроки ФК «Шампион»
Игроки ФК «Алюминий»
Игроки ФК «Сталь» Мелец
Игроки ФК «Рудар» Веленье
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Мура»
Игроки ФК «Илирия» Любляна